Colistium är ett släkte av fiskar. Colistium ingår i familjen flundrefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Flundrefiskar
Colistium